Sylvester und Tweety steht für:

 Sylvester und Tweety (Zeichentrickfiguren), Zeichentrickfiguren
 Sylvester und Tweety (Fernsehserie), US-amerikanische Zeichentrickserie (1995–2002)